

Toponyme

États-Unis 
 Riverside, une ville de l'État de l'Alabama ;
 Riverside, une ville de l'État de Californie, où se trouvent :
 l’université de Californie à Riverside,
 le Circuit de Riverside ;
 Le comté de Riverside, situé au sud de la Californie et faisant partie du Grand Los Angeles ;
 Riverside, un village de l'État de l'Illinois ;
 Riverside, une ville de l'État de l'Iowa ;
 Riverside, une ville du comté de Platte, dans le Missouri.
 , une ville de l'État du New Jersey ;
 Riverside, ville située dans l’État de New York ;
 Riverside, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Riverside,  un borough du comté de Northumberland, en Pennsylvanie ;
 , une localité de l'État du Rhode Island ;
 Riverside, une ville du comté de Walker, au Texas ;
 Riverside, une ville de l'État de l'Ohio ;
 Riverside, une census-designated place située en Utah ;
 Riverside, une ville du comté d'Okanogan, dans l’État de Washington ;
 Riverside, une ville de l'État du Wyoming ;
 le Riverside Walk est un sentier de randonnée du comté de Washington, dans l’État de l'Utah.

Nouvelle-Zélande 
 Riverside, un village au niveau de Lower Moutere, à proximité de la ville de  Motueka, dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Riverside, une banlieue de la cité de Whangārei.

Musique 
 Riverside est un groupe de rock progressif polonais
 Riverside Records est une compagnie de disques américaine
 Riverside est une chanson du DJ hollandais Sidney Samson
 Riverside est aussi une chanson du DJ allemand Tujamo
 Le Riverside était un club de jazz parisien.

Voir aussi 
 
 Riverside-Albert, village canadien.